Александр Дмитриевич Шиллинг (1844—1913) — русский , академик архитектуры. Автор ряда зданий в Петербурге. Действительный член Петербургского общества архитекторов, действительный статский советник.

Биография  
Родился  года. Первоначальное образование получил в 3-й Санкт-Петербургской гимназии. С 1864 года — вольнослушающий ученик Академии Художеств. В 1867 году получил 2 серебряную медаль за проект «богатого конференц-зала для Академии художеств с парадной лестницей и сенями». В 1868 году окончил обучение со званием неклассного художника за проект берейторской школы. В 1870 году получил звание классного художника 3 степени за «проект приюта для малолетних детей обоего пола», в 1874 — звание классного художника 2 степени. 

В 1871 году поступил на службу архитектором патронного завода, позднее был архитектором Трубочно-инструментального завода, больницы Марии Магдалины и Александровской городской барачной больницы в память С. П. Боткина. С 1872 года — действительный член Петербургского общества архитекторов. До 1891 года работал техником городской управы.

Скончался  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Проекты и постройки 
 Корпуса и особняк Б. И. Гофмарка. Улица Михайлова, 8 (1870-е, совместно с В. И. Токаревым; перестроены, сохранились частично).
 Особняк Веригина. Моховая улица, 9 (1872—1873, совместно с В. И. Токаревым).
 Здание частной гимназии Ф. Ф. Бычкова (перестройка и расширение). Лиговский проспект, 1 / улица Некрасова, 43 / Озерной переулок, 14 (1875, совместно с В. И. Токаревым). 
 Доходный дом. Финский переулок, 6 (1875).
 Покровская церковь Юсуповского дворца. Набережная реки Мойки, 94 (1881, не сохранилась).
 Доходный дом (надстройка). Щербаков переулок, 2 (1888—1889).
 Корпуса Патронного завода (левая часть). Уральская улица, 1 (1893). 
 Здание нового отделения больницы Марии Магдалины (правый корпус). 2-я линия Васильевского острова, 47 (1896). 
 Здание дезинфекционной камеры, жилой дом и павильоны Александровской городской барачной больницы в память С. П. Боткина. Миргородская улица, 3 / Кременчугская улица, 4 (1901—1902, 1905—1906, 1909—1910; сохранились частично). 
 Здание амбулатории при больнице Марии Магдалины. 3-я линия Васильевского острова, 50 (1906—1907).
 Дом Пантелеева на Охте.
 Усыпальница Юсуповых в Александро-Невской лавре.
 Особняк Буша в Шувалове

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия Санкт-Петербурга

Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры